Hưng Yên steht für:

 Hưng Yên (Provinz), Provinz in Vietnam
 Hưng Yên (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz